Сен-Жерме́н-сюр-Сарт () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 180 км на захід від Парижа, 175 км на північний схід від Нанта, 31 км на північ від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Жермен-сюр-Сарт і Куломб'є було приєднано до муніципалітету Френе-сюр-Сарт.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 208 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 542,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-сюр-Сарт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта